

Natif 
Élément natif
Code natif
Natif numérique

Native 
 Native, duo de chanteuses françaises créé en 1991
 Native, album du groupe OneRepublic sorti en 2013
 Native, film de Daniel Fitzsimmons sorti en 2016
 The Native Howl, un groupe de musique, américain.